Ban Zhao (historicus), een Chinese historicus (±35-100)
 Ban Zhao (inslagkrater), een inslagkrater op Venus genoemd naar de historicus